Bricia puede hacer referencia a:

Provincia de Burgos 
 Alfoz de Bricia, municipio.
 Barrio de Bricia, localidad del municipio de Alfoz de Bricia.
 Bricia, localidad del municipio de Alfoz de Bricia.
 Cilleruelo de Bricia, localidad del municipio de Alfoz de Bricia.
 Linares de Bricia, localidad del municipio de Alfoz de Bricia.
 Montejo de Bricia, localidad del municipio de Alfoz de Bricia.

Asturias 
 Bricia (Asturias), lugar de la parroquia de Posada, concejo de Llanes.

Cantabria 
 Espinosa de Bricia, localidad del municipio de Valderredible.
 Renedo de Bricia, localidad del municipio de Valderredible.